Фе́дерстон () — английская фамилия и топоним. Прослеживается с XII века. Известные носители:
 Федерстон, Айзек (1813—1876) — новозеландский политик, внёсший вклад во введение самоуправления в Новой Зеландии.
 Федерстон, Джозеф (1843—1913) — канадский политик и фермер.
 Федерстон, Джон Питер (1830—1917) — мэр Оттавы в 1874—1875 годах.
 Федерстон, Доналд (1936—2015) — художник, изготовивший самого первого розового фламинго, работая на фирму «Union Products».
 Федерстон, Майк — британский учёный, социолог, профессор Голдсмитского университета в Лондоне.
 Федерстон, Энджела (род. 1965) — канадская и американская актриса.
 Фезерстон, Кэти (род. 1982) — американская актриса.
  (род. 1954) — британский (шотландский) фотограф и энвайронменталист.
 Фетерстон, Уинфилд (1820—1891) — американский политик и военный, член палаты представителей от штата Миссисипи и бригадный генерал армии Конфедерации во время гражданской войны.

Топоним 
 Фетерстон (город) — город в Новой Зеландии, регион Веллингтон, названный в честь Айзека Фетерстона.
 Фетерстон (тауншип, Миннесота) (Featherstone) — тауншип в штате Миннесота, США.

Примечания